32 км — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги в городском округе Домодедово Московской области. Платформа имеется только по направлению из Москвы.

Ранее существовали платформы в оба направления (на Москву и от Москвы). Однако в апреле 2009 года платформа на Москву была разобрана и теперь остановочный пункт имеет только одну платформу бокового типа длиной 56 метров (на пути в сторону Москвы остановка поездов не производится), рассчитанную на 2 вагона.

Выходы: к логопарку, селу Ям, посёлку Железнодорожников, на Старое Каширское шоссе, автотрассу М4 «Дон».

Факты 

 Платформа является нетарифной остановкой. Тем не менее, платформа присутствует в расписании пригородных электропоездов Павелецкого направления (указывается в расписаниях, вывешенных на остановках, но отсутствует в печатной версии). Машинист во избежание несчастных случаев не открывает двери в электропоезде, а лишь снимает с них давление, поэтому, чтобы попасть на платформу, необходимо разжать двери в первом вагоне вручную, а в поездах новой серии — выйти через кабину машиниста.
 Поезда, следующие в аэропорт Домодедово, как правило, не останавливаются на платформе из-за вероятности перенаправления на 3 путь
 Ранее было так, что поезд, обозначенный с остановками «везде», не обязательно останавливался на данной платформе. Пассажиру необходимо было посмотреть на отдельный листок «имеют остановку по платформам 32 км, 85 км», либо воспользоваться онлайн-расписанием.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
Расписание электричек для платформы 32 км Павелецкого направления

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Домодедово